Стадионы спортивного общества СССР «Динамо». После распада СССР могут принадлежать частным владельцам и муниципальным организациям.

 В России
 Динамо (стадион, Архангельск)
 Динамо (стадион, Барнаул)
 Динамо (стадион, Брянск)
 Динамо (стадион, Владивосток)
 Динамо (стадион, Владикавказ)
 Динамо (стадион, Волгоград)
 Динамо (стадион, Вологда)
 Динамо (стадион, Воронеж)
 Динамо (стадион, Екатеринбург)
 Динамо (стадион, Ижевск)
 Динамо (стадион, Казань)
 Динамо (стадион, Краснодар)
 Динамо (стадион, Киров)
 Динамо (стадион, Махачкала)
 Динамо (стадион, Москва)
 МСА Динамо (стадион, Москва)
 Динамо (футбольный манеж, Москва)
 Динамо (водный стадион, Москва)
 Динамо (стадион, Нижний Новгород)
 Динамо (стадион, Омск)
 Динамо (стадион, Оренбург)
 Динамо (стадион, Петрозаводск)
 Динамо (стадион, Пермь)
 Динамо (стадион, Самара)
 Динамо (стадион, Санкт-Петербург)
 Динамо (стадион, Саратов)
 Динамо (стадион, Ставрополь)
 Динамо (стадион, Уфа)
 Динамо (стадион, Хабаровск)
 Ранее именовались «Динамо»
 Балтика (стадион, Калининград)
 Труд (стадион, Елец)
 Стадион имени Султана Билимханова (Грозный)
 Электрон (стадион, Новгород)
 В мире
 Динамо (стадион, Алматы) — Казахстан
 Динамо (стадион, Бендеры) — Приднестровье
 Динамо (стадион, Бишкек) — Киргизия
 Динамо (стадион, Бухарест) — Румыния
 Динамо (стадион, Душанбе) — Таджикистан
 Динамо (стадион, Киев) — Украина
 Стадион УТБ «Динамо» Киев — Украина
 Динамо (стадион, Кишинёв) — Молдавия
 Динамо (стадион, Львов) — Украина
 Динамо (стадион, Минск) — Белоруссия
 Динамо (стадион, Самарканд) — Узбекистан
 Динамо (стадион, Сухум) — Грузия/Абхазия
 Динамо (стадион, Тбилиси) — Грузия
 Динамо (стадион, Харьков) — Украина
 Динамо-Авто (стадион) — Терновка, Молдавия
 Динамо-Юни (стадион) — Минск, Белоруссия
 «Динамо» — бывшее название стадиона «Сконто» в Риге, ЛатвияСписки стадионов